Niemcy:
 Leiningen – dzielnica gminy Vogtländisches Oberland w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Greiz
 Leiningen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Hunsrück

Osoby:
 Emich Carl zu Leiningen – niemiecki książę
 Feodora zu Leiningen – niemiecka księżniczka
 Karl zu Leiningen – niemiecki książę

Inne:
 Leiningen – księstwo
 Leiningen – ród